Barta, Bartha, Bárta:
 Tamás Barta
 Michał Barta
 István Barta
 Arkadiusz Barta
 Franz Barta

 Ostatni bastion Barta Dawesa
 Dziewczyna Barta
 Barta górnicza

Bárta 
 Jan Bárta
 Zdeněk Bárta